Jezioro Grażymowskie Wschodnie
 Jezioro Grażymowskie Zachodnie